Mercedes-Benz 420 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 420 SL / SLC (gebaut 1971–1989), siehe Mercedes-Benz Baureihe 107
 Mercedes-Benz 420 SE/SEL/SEC (gebaut 1985–1991), siehe Mercedes-Benz Baureihe 126
 Mercedes-Benz E 420 (gebaut 1993–1995), siehe Mercedes-Benz Baureihe 124
 Mercedes-Benz S 420 (gebaut 1993–1998), siehe Mercedes-Benz Baureihe 140
 Mercedes-Benz S 420 Coupé / CL 420 (gebaut 1994–1998), siehe Mercedes-Benz C 140
 Mercedes-Benz E 420 (gebaut 1996–1998), siehe Mercedes-Benz Baureihe 210
 Mercedes-Benz E 420 CDI (gebaut 2004–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 211
 Mercedes-Benz S 420 CDI (gebaut 2006–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 221
 Mercedes-Benz ML 420 CDI (gebaut 2007–2009), siehe Mercedes-Benz W 164